Групата е съставена от 12 отбора. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

История 
През 1958 година реорганизациите в българския футбол продължават. На 10 януари в София се провежда учредителния конгрес на БСФС, на който е избран и Централен съвет. Управата предлага през 1958 г. първенството да се проведе само в един полусезон, за да може още през есента на следващата година да се обърне в новия цикъл. Целта е да се уеднаквят сезоните по обичайния европейски ритъм – с първи есенен и втори пролетен полусезон.

Предложението е прието и така през 1958 година е проведено най-краткото първенство в историята на българския футбол. В него отборите изиграват само по 11 мача. Решено е изпадащи да няма нито в „А“, нито в „Б“ група.

Класиране 

 1. ЦДНА – пълно име – Централен дом на народната войска;
 2. Димитрово – днес град Перник.

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Голмайстор

Любопитни факти 
 Това е единствения сезон, в който отборите играят само веднъж помежду си.
 „ЦДНА“ става третия отбор в историята на елита, който завършва без загуба. През 1949 година това прави „Левски“ (София) и става шампион, а през 1951 „Спартак“ (София) който остава втори.
 Това е единствения сезон в историята на „Ботев“ („Черно море“ – Варна), в който отборът завършва без равенство.
 Това е единствения сезон, в който няма изпадащи отбори.

Класиране „Б“ РФГ

Северна „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич.

Южна „Б“ РФГ

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Български футболен архив
 www.bulgarian-football.com

5